Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2003-2004 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 10º e il 15º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B e la 16° retrocede direttamente.

Squadre

Girone A 

  Basket Argenta
 
 
 
  Malpighi Castenaso
 
 
 

 
 
 
 
 
  Triboldi Basket Soresina

Girone B 

 
 
  Pallacanestro Campli

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Play-off 1

Play-off 2

Spareggio promozione

Play-out

Primo turno
Sono ammesse ai play-out le squadre classificate dal 10º al 13º posto di ognuno dei due gironi della fase di qualificazione. Chi vince due gare è salvo.
Le formazioni classificate al 14º e 15º posto di ognuno dei due gironi entrano in gioco nel Secondo turno.
Le formazioni classificate al 16º posto di ognuno dei due gironi retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Secondo turno
Le formazioni che vincono due partite sono salve.

Terzo turno
Le formazioni che perdono due partite retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Verdetti
 Promosse in serie A2:
 Premiata Calzature Montegranaro
Formazione: Calbini, Carra, Cattabiani, Chiaramello, De Falco, Gori, Maresca, Ruggeri, Semprini, Cancian. Coach: Giovanni Gebbia
 Tris Rieti
Formazione: Fazzi, Laezza, Evangelisti, Guerra, A. Riva, I. Riva, Reale, Feliciangeli, Bianchi, Bagnoli, Magnifico, Rossi, Olivieri. Allenatore: Maurizio Lasi
 MVP: Simone Bagnoli (Rieti)
 miglior rookie (Premio Rino Saba): Lorenzo Gergati (Vigevano)
 Vincitrice Coppa Italia di lega B:  Tris Rieti
 Retrocedono in serie B2: Pompea Calze Atri, Terra Sarda Olbia, Nuova Pallacanestro Gorizia, Pallacanestro Campli.
 Ripescate in serie A2: Basket Trapani, Pepsi Caserta e Upea Capo d'Orlando
 Riammessa in Serie B d'Eccellenza: Gorizia, Univer Vernici Castelletto Ticino

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2003-2004

Fonti
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2004

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004